Вільгельм I Оранський — принц Оранський, перший зі спадкових штатгальтерів (правителів) Нідерландів.
 Вільгельм I (король Вюртемберга)
 Вільгельм I (герцог Гаетанський) — норманський авантюрист, герцог Гаетанський.
 Вільгельм I Гогенцоллерн (1797–1888) — Кайзер Німеччини та король Пруссії.